Kiss FM ist die Markenbezeichnung folgender Hörfunksender:

Europa:
 98.8 Kiss FM in Berlin, Deutschland
 Kiss 100 in London, England
 Kiss 101 in Bristol, England
 Kiss 102 in Manchester, England
 Kiss 105 in Yorkshire, England
 Kiss 105-108 in Bury St Edmunds mit der Region East of England als Sendegebiet
 Kiss FM (Finnland) in Finnland
 Kiss FM (Frankreich) in Frankreich
 Kiss FM (Griechenland) in Athen und Thessaloniki, Griechenland
 Kiss FM Rua do Pacífico in Albufeira, Portugal
 Kiss FM 96.1 in Bukarest, Rumänien
 Kiss FM (Spanien) in Spanien
 Kiss-FM 91.6 in Kristianstad, Schweden
 Kiss-FM Rock 98.6 in Östra Göinge, Schweden
 Kiss FM (Prag) in Prag, Tschechien
 Kiss FM (Ukraine) in der Ukraine
 Kiss FM (Republik Zypern) in der Republik Zypern

Vereinigte Staaten, im Besitz von Clear Channel Communications:
 92.5 KISS-FM in Toledo, Ohio
 96-5 KISS FM in Cleveland, Ohio
 97.3 KISSFM in Savannah, Georgia
 98.9 Kiss FM in Louisville, Kentucky
 102.7 KISS-FM in Los Angeles, Kalifornien
 106.1 KISS-FM in Seattle, Washington
 106.1 KISS-FM in Dallas, Texas
 Kiss 95.1 in Melbourne, Florida
 Kiss 107 FM in Des Moines, Iowa
 Kiss 108 in Boston, Massachusetts

Vereinigte Staaten, nicht im Besitz von Clear Channel Communications:
 98.5 Kiss FM in Peoria, Illinois (im Besitz von Independence Media)
 98.7 Kiss FM in New York City, New York (im Besitz von Emmis Communications)
 103.7 Kiss FM in Milwaukee, Wisconsin (im Besitz von Entercom)
 105.5 Kiss-FM in Utica, New York (im Besitz von Roser Communications Network)
 KISS FM 92.1 in Lake Charles, Louisiana (im Besitz von Gap Broadcasting)
 Kiss 98.5 in Buffalo, New York (im Besitz von Entercom)
 Kiss Rocks 99.5 FM in San Antonio, Texas
 KISS FM 99.7 in Kansas City, Missouri (im Besitz von Entercom)

Kanada:
 97 Kiss FM in Vancouver, British Columbia
 105.3 Kiss FM in Ottawa, Ontario
 KISS 92 FM (Toronto) in Toronto, Ontario
 Kiss 92 FM (Regina) in Regina, Saskatchewan

Asien:
 Kiss-FM KOBE in Japan
 Kiss-FM 96.9 in Sri Lanka

Siehe auch:
 KIIS-FM